Collegio uninominale Piemonte 1 - 01 – collegio elettorale della Camera dei deputati del 2017
Collegio uninominale Piemonte 1 - 01 – collegio elettorale della Camera dei deputati del 2020